

Geografia
 Jans – comune francese situato nel dipartimento della Loira Atlantica

Persone
 Carlijn Jans – pallavolista olandese
 Klaudia Jans-Ignacik – ex tennista polacca
 Laurent Jans – calciatore lussemburghese
 Mie Leth Jans – calciatrice danese
 Roy Jans – ciclista su strada belga
 Ron Jans – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Petrus Jans – vescovo vetero-cattolico olandese